Улица Черно́ва — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от проспекта Обуховской Обороны до улицы Бабушкина.

История 
Первоначальное название Бертовская улица возникло в 1920-е годы, происходит от искаженной фамилии владельца завода Ч. Берда. 15 декабря 1952 года объединена с Бертовским переулком (от реки Невы до проспекта Обуховской обороны) в улицу Чернова, названную в честь Д. К. Чернова, учёного-металлурга, основоположника современного металловедения и теории термической обработки стали, работавшего в 1866—1880 годы на расположенном поблизости Обуховском заводе.

Участок от реки Невы до проспекта Обуховской Обороны закрыт в 1982 году.

Достопримечательности 
 детский сад № 128 (дом 11)
 школа-интернат (дом 13)
 Трамвайный парк № 7

Примечания

Литература

Ссылки